Sancha Leónská může být:
 Sancha Leónská († 1067), dcera leónského krále Alfonse V., královna kastilská a leónská
 Sancha Leónská (* cca 1192), dcera leónského krále Alfonse IX., královna leónská
 Sancha Leónská (1220 – 1270), levobočná dcera leónského krále Alfonse IX.